Бижиктиг-Хая ( — скала с писаницами) — топоним в Барун-Хемчикском кожууне Республики Тыва

 Бижиктиг-Хая (скала) — скала
 сумон Бижиктиг-Хая, он же Бижиктиг-Хайский сумон — муниципальное образование со статусом сельского поселения
 Бижиктиг-Хая — село